Heinroth ist der Familienname folgender Personen:

 August Heinroth (1875–1967), deutscher Jurist
 Elisabeth Heinroth (1861–1920), deutsche Schriftstellerin, siehe Klaus Rittland
 Hans Heinroth  (1895–1983), deutscher Zahnmediziner
 Johann August Günther Heinroth (1780–1846), deutscher Musikdirektor, Pädagoge, Komponist und Schriftsteller
 Johann Christian August Heinroth (1773–1843), deutscher Psychiater
 Katharina Heinroth (1897–1989), deutsche Zoologin und Leiterin des Berliner Zoos
 Magdalena Heinroth (1883–1932), deutsche Zoologin
 Oskar Heinroth (1871–1945), Ornithologe und Leiter des Berliner Aquariums
 Wilhelm Heinroth (1842–1925), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Herrenhauses